2. A hrvatska odbojkaška liga za žene  je bila liga trećeg stupnja hrvatske odbojkaške lige za žene u sezoni 2014./15.  
Sudjelovalo je 45 klubova u četiri regionalne skupine: "Centar", "Istok", "Jug" i "Zapad".

Centar  

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Centar 2014./15.  	
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Centar 2014./15., wayback

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Istok 2014./15.  	
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Istok 2014./15., wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Jug 2014./15.  	
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Jug 2014./15., wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Zapad 2014./15.  	
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Zapad 2014./15., wayback

Povezani članci 
 1. A HOL za žene 2014./15. 
 1. B HOL za žene 2014./15. 
 Kup Hrvatske u odbojci za žene 2014.

Vanjske poveznice  
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 2014./2015., pristupljeno 10. siječnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 2014./2015., wayback arhiva 
  

 

2014-15